Mate (ime), hrvatsko muško ime
 Mate (zadarski graditelj)
 Mate (biljka)
 Mate (čaj)